Települések
Grid (Brassó megye)
Grid (Hunyad megye)

 Film
 The Grid 2002-es amerikai–ausztrál horrorfilm

Videojátékok
Race Driver: Grid
Grid 2
Grid Autosport